Air Wing bezeichnet:

 ein Geschwader der United States Air Force
 ein Carrier Air Wing (Luftkampfgeschwader) an Bord von Flugzeugträgern der United States Navy